Первый дивизион 1933/1934 — 34-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 3 сентября 1933 года и закончился 6 мая 1934 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1933/1934
Бельгия
Бельгия
1933 год в Бельгии
1934 год в Бельгии